Вое́нная у́лица, данное словосочетание имеет следующие значения:
 в военном деле, прикрытая от выстрелов противника военная дорога вдоль крепостных валов, служащая для передвижения войск и вооружения крепостных верков;
 в топонимике, название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего Союза ССР.

Военное дело 
Ранее в военном деле некоторых государств мира была принята крепостная система обороны, которая позволяла при хорошей организации, малыми силами защищать государство от врагов. 

Задолго до начала возможной войны, в важных, в военном отношении, местах (стратегический пункт) из земли, деревьев, камня и железа сооружались крепости (крепости-города). Одним из элементов (не всегда) крепости и являлась «Военная улица». Военная улица представляла из себя военную дорогу устроенную в крепости, непосредственно за валами главной ограды, при её строительстве, которая служила для передвижения войск и вооружения крепостных верков. Дорога, шириной не менее четырёх саженей, заблаговременно устраивалась внутри крепости вдоль крепостных валов и служила для движения крепостных войск и перевозки крепостных орудий, предназначенных для вооружения крепостных верков при обороне крепости от напавшего противника. Иногда военная улица делалась в выемке. Полотно улицы чаще всего было шоссированное, в позднейшее время большей частью с прокладкой рельсовых путей.

В начале XX века данное словосочетание считалось устаревшим понятием.

Топонимика 
В топонимике словосочетание «Военная улица» является названием улиц в различных населённых пунктах государств бывшего Союза ССР:

Россия 

 Военная улица — улица в Екатеринбурге.
 Военная улица — улица в Новосибирске.
 В Омске:
 1-я Военная улица.
 2-я Военная улица
 3-я Военная улица
 В Санкт-Петербурге:
 Военная улица — улица в Центральном районе.
 Военная улица — улица в посёлке Лисий Нос.
 Военная улица — улица в городе Тюмени.

Украина 

 Военная улица — улица в Днепре.
 Военная улица — улица в Киеве.
 В Николаеве:
 2-я Военная улица
 6-я Военная улица
 8-я Военная улица
 9-я Военная улица
 10-я Военная улица
 11-я Военная улица
 13-я Военная улица

Примечания 

Военная наука
Фортификация
Фортификационные сооружения
Устаревшие и вышедшие из употребления военные термины
Улицы по алфавиту